Жуан I — португальський король
 Жуан I — король Конго